Morbo, morboso y los demás términos derivados del latín morbus, pueden referirse a:

 Enfermedad y a los conceptos de lo enfermizo  y/o malo, no solo en términos físicos, sino especialmente en términos morales.
 Estética morbosa, atracción hacia lo desagradable o hacia lo malvado.
 Entendido psicológicamente como una filia (en términos sexuales, persona que se atrae por lo sádico y lo sangriento; una parafilia). Lo morboso sería lo opuesto a determinadas fobias.
 Morbilidad (epidemiología), además de la cualidad de lo morboso. En epidemiología, es el conjunto de casos patológicos que caracterizan el estado sanitario de un país.
 Mórbido y morbidez (además de lo que padece enfermedad o la ocasiona), es lo blando y lo delicado.
  Mórbido como adjetivo pictórico.
 Morbo (película), película de 1972 dirigida por Gonzalo Suárez y protagonizada por Víctor Manuel y Ana Belén.

Notas